Rissoella är ett släkte av snäckor. Rissoella ingår i familjen Rissoellidae.

Rissoella är enda släktet i familjen Rissoellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Rissoella